Arquitectura: Torricó o torrelló, torre petita de guaita que sobresurt del mur d'una fortalesa.
 Geografia:
 Torricó (Toralla), partida rural del terme de Toralla, al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 El Torricó o Altorricó, municipi de la Llitera
 Barranc de Torricó, barranc del Pallars Jussà que desemboca al barranc de Ricós (conca de la Noguera Pallaresa).